Krogh puede referirse:
 (Schack) August (Steenberg) Krogh
 Hanne Krogh (Sundbø)

Krögh 
 Pablo Krögh (Barahona)